Paul Hauck ist der Name folgender Personen:

* Paul Hauck (Psychologe) (Paul Anthony Hauck; 1924–2017), US-amerikanischer Psychologe 
 Paul Hauck (Geograph) (* 1929), deutscher Geograph und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Paul Haug